O pulaar é uma língua fula falada principalmente como um língua nativa pelos Fulas e Toucouleurs no vale do Rio Senegal, área tradicionalmente conhecida como Futa Tooro e ao sul e leste mais adiante. Falantes de pulaar vivem no Senegal, Mauritania, the Gambia, e no ocidente de Mali.

Pulaar não deve ser confundida com o pular, outra variedade fula falada na Guiné (incluindo a região Futa Jalom).

Línguas do Senegal
Línguas da Mauritânia
Línguas da Gâmbia
Línguas do Mali